Виктóр Вале́рьевич Крыша́нов (род. 20 сентября 1988, Томск) — российский игрок в пляжный футбол, защитник московского клуба ЦСКА.

Биография 
Начинал играть в футбол вместе с братом Николаем в любительских командах «Динамо-2» Санкт-Петербург (2007—2009), «Кировец» Тихвин (2010) и «Невский фронт» Санкт-Петербург (2011—2012).

В пляжном футболе начал играть вместе с братом в январе 2010 года. Вначале они совмещали пляжный футбол с работой на заводе. Первый клуб в пляжном футболе — «KEYSTONE». В 2014 году был приглашен в клуб «Золотой» (Санкт-Петербург). В 2015 году стал серебряным призёром чемпионата России — сыграл 13 матчей и забил один гол. В 2016 году перешёл в ЦСКА, провёл 35 матчей и забил 13 голов.

В декабре 2017 с братом перешёл в московский «Спартак». В 2018 году стали бронзовыми призёрами чемпионата России.

14 сентября 2017 года дебютировал в сборной России, провёл 26 матчей и забил 7 голов. Выиграл Суперфинал Евролиги-2017.

Зимой 2022 года Николай и Виктор Крышановы, с которым в 2021 году играли за клуб «Дельта», перешли в московский ЦСКА.

Примечания 

Игроки в пляжный футбол России
Игроки сборной России по пляжному футболу
Игроки ПФК «Золотой»
Игроки ПФК ЦСКА
Игроки ПФК «Спартак» Москва
Игроки ПФК «Локомотив» Москва
Игроки ПФК «Лекс»
Игроки ПФК «Дельта»